Pyrwa profesionałna futbołna liga 2021/2022 
(oficjalnie znana jako efbet League ze względów sponsorskich) była 98. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 23 lipca 2021 do 22 maja 2022 rozegrały w dwóch fazach 32 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA.
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Łudogorec Razgrad zdobywając jedenasty tytuł z rzędu i w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Konferencji Europy 
Botew Płowdiw wygrał 2-1 z Beroe Stara Zagora baraż o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2022/2023.

Baraż o Pyrwa liga 
Botew Wraca wygrał 3-2 baraż z Etyr Wielkie Tyrnowo czwartą drużyną Wtora profesionałna futbołna liga o miejsce w Pyrwa profesionałna futbołna liga na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Bułgarii
2022 w Bułgarii